Кобостово:
 Кобостово — железнодорожная станция
 Кобостово — посёлок при железнодорожной станции